Ahrensburg hat mehrere Bedeutungen:

 Ahrensburg, Stadt im Südosten von Schleswig-Holstein
 Schloss Ahrensburg Schloss  in Ahrensburg
 Ahrensburg, deutscher Name der estnischen Stadt Kuressaare
 Ahrensburg (Schiff, 1939), deutsches Kühlschiff sowie Transport- und Versorgungsschiff der Kriegsmarine
Siehe auch:
 Ahrendsberg
 Ahrensberg
 Arensburg
 Arnsburg